Шилиняй () — название населённых пунктов в Литве:

 Шилиняй — село в Кайшядорском районе
 Шилиняй — село в Пренайском районе
 Шилиняй — село в Швенчёнском районе
 Шилиняй — село в Варенском районе